Apium maritimum  puede referirse a la:
descrita por Larrañaga es Apium larranagum de M.Hiroe 
descrita por Salisb.  en 1796 es  Apium graveolens de (L.)

Galería

Referencias